Путь Почтового Горна () - круговой маркированный туристский маршрут, проложенный вокруг города Лангенфельд (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

Общая характеристика 
Длина маршрута составляет около 36 км. Поскольку он промаркирован за пределами города Лангенфельд, он проходит по территории соседних городов Золингена, Лайхлингена, Монхайма-на-Рейне, Дюссельдорфа и Хильдена. Маршрут равнинный, легкопроходимый как пожилыми людьми, так и детьми и его рекомендуется проходить поэтапно. Здесь практически нет троп, поэтому маршрут удобен и для туристов-велосипедистов. Маркировка организована, контролируется и обновляется добровольным туристским объединением "Горная ассоциация Зауэрланда.

Название 

На гербе, флаге и официальной городской печати бургомистра города Лангенфельд изображён почтовый горн (рожок). И это не случайно. С давних времён Лангенфельд был важнейшей почтовой станцией между двумя главными городами на Нижнем Рейне: Кёльном (митрополия, важнейший духовный католический центр) и Дюссельдорфом (метрополия, княжеская столица). На этой станции происходила смена лошадей и отдых офицеров-почтальонов. О своём прибытии и отправлении они извещали звуками специального почтового горна. Именно поэтому, когда встал вопрос о названии кругового туристского маршрута вокруг города,он был назван в честь горна, прославившего Лангенфельд.

Достопримечательности 
Маршрут интересен тем, что проходит рядом со многими достопримечательностями:

 Часовня Святого Райнольда (Kapelle St. Reinoldi (Rupelrath)) (Золинген).
 Песчаные горы Лайхлингена (Leichlinger Sandberge).
 Мемориал мученикам Третьего Рейха на Венцельнберге (Wenzelnberg).
 Природоохранная территория Фуртер Моор (Further Moor).
 Дворец Лаах (Schloss Laach) и хоздвор Лаахер Хоф.
 Водно-лыжный спорткомплекс Лангенфельд.
 Природоохранная территория Урденбахер Кемпе (Urdenbacher Kämpe).
 Дворец Гарат (Schloss Garath).
 Курган у Хюттенхофа (Гарат).
 Олигская пустошь (Ohligser Heide).
 Энгельсбергер Хоф (Engelsberger Hof).
 Дворец Вальдхоф (Хакхаузен).
 Шваненмюле.
 Курган Шваненмюле (Motte Schwanenmühle).
 Планерное поле Вишайд.
 Хаус Гравен (Haus Graven).

Примечания

Ссылки 

 Posthornweg (для велосипедистов на нем.)
 Posthornweg (карта на нем.)
 Posthornweg-um-langenfeld (с прогнозом погоды на нем.)
 Posthornweg und mehr (видеофильм).

Лангенфельд (Рейнланд)
Путешествия
Пешие дороги Европы
Велосипедный туризм